onveranderlijkheid
 bouwkundige stabiliteit (zie ook: stabiliteitsingenieur)
 evenwicht
 scheepsstabiliteit, de stabiliteit van een schip
 atmosferische stabiliteit
 stabiliteit (sorteeralgoritme), een eigenschap van een sorteeralgoritme
 stabiliteit (software)
 stabiliteit (scheikunde)